Název Březinka může označovat:

sídla
 Březinka (Havlíčkův Brod) – část města Havlíčkův Brod v okrese Havlíčkův Brod
 Březinka (Hošťalovice) – část obce Hošťalovice v okrese Chrudim
 Březinka (Kokořín) – část obce Kokořín v okrese Mělník
 Březinka (Bělá pod Bezdězem) – část obce Bělá pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav
 Březinka (Slatina) – část obce Slatina v okrese Svitavy, v současnosti již zaniklé sídlo
 Dolní Březinka – část města Světlá nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod
 Horní Březinka – část města Světlá nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod

 Březinka (Polsko) – český název polské obce Brzezinka v Malopolském vojvodství 

vyhlazovací tábor
 Osvětim-Březinka – počeštěný název nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau u stejnojmenné polské vesnice

další významy
 Březinka (potok), potok v okrese Žďár nad Sázavou
 Březinka (přírodní rezervace), přírodní rezervace v okrese Brno-venkov
 Březinka (přírodní památka), přírodní památka v okrese Náchod
 N-S 82 Březinka, bývalý vojenský objekt; pěchotní srub v Dobrošově v okrese Náchod
 Březinka (rozhledna), rozhledna u vesnice Bernartice v okrese Tachov
 Březinka (usedlost), zaniklá viniční usedlost v Praze

Podobné názvy 
 Březina
 Březinky
 Březiny

Externí odkazy